Het ATP-toernooi van Eastbourne 2018 werd van 25 tot en met 30 juni gespeeld in de Engelse kustplaats Eastbourne. De wedstrijden werden gespeeld op het gras van de Devonshire Park Lawn Tennis Club.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2018 trok 51.641 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen
 Voor het toernooi
  Oleksandr Dolgopolov → vervangen door  Nicolás Jarry
  Peter Gojowczyk → vervangen door  Marco Cecchinato
  Filip Krajinović → vervangen door  Taylor Fritz
  Feliciano López → vervangen door  Lukáš Lacko
  Tennys Sandgren → vervangen door  Gilles Simon
  Márton Fucsovics → vervangen door  Jay Clarke (LL)

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Eastbourne
ATP-toernooi van Eastbourne